Тур Нидерландов (; с 2000 года — Энеко Тур ) — традиционная августовская шоссейная многодневная велогонка, проходившая по дорогам  Нидерландов до 2005 года, когда была преобразована в Тур Бенилюкса.

История 
Гонка была образована в 1948 году. Первое её издание прошло с 24 апреля по 2 мая, а маршрут состоял из 10 этапов (включая два полу-этапа). Она проводилась практически ежегодно до 1960-х, а затем после 10-летнего перерыва возобновилась в 1975 году.

В 2000 году гонка была переименована в Энеко Тур по названию генерального спонсора, нидерландской энергетической компании «Eneco Energie».

В 2004 году прошёл последний сезон Мирового шоссейного кубка UCI, в следующем году преобразованный в ПроТур UCI, включавший не только однодневные, но и многодневные гонки. Попытки организаторов Энеко Тур получить лицензию новых соревнований не увенчались успехом по причине недостаточной сложности гонки. Не захотев становиться частью второразрядного UCI Europe Tour, организаторы нидерландской многодневки обратились к коллегам из Тура Бельгии и Тура Люксембурга с целью объединения гонок в Тур Бенилюкса. Люксембуржцы на сотрудничество не пошли, а с бельгийцами удалось договориться о проведении многодневки на территории двух стран, причём Тур Бельгии проводится и сейчас.

В последние годы маршрут состоял из 6 этапов, включая индивидуальную гонку и традиционно финишировал в городе Ландграф.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  
 Тур Нидерландов на Cycling Archives
 Тур Нидерландов на Memoire du cyclisme

Велогонки в Нидерландах
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1948 года
Исчезли в 2004 году